Ogando est un patronyme porté par :
 Alexander Ogando (2000-), athlète dominicain ;
 Alexi Ogando (1983-), joueur dominicain de baseball ;
 Jonathan Ogando (1985-), coureur cycliste dominicain ;
 Nefi Ogando (1989-), joueur dominicain de baseball.